Берсьяль ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сеговия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 20,85 км². Население — 119 человек (на 2004 год).

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Сеговии